Zepkala ist der Familienname folgender Personen:

 Waleryj Zepkala (* 1965), belarussischer Diplomat und Geschäftsmann
 Weranika Zepkala (* 1972), belarussische Bürgerrechtlerin